Mužská čtyřhra Sydney International 2018 probíhala v první polovině ledna 2018. Do deblové soutěže sydneyského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl nizozemský pár Wesley Koolhof a Matwé Middelkoop, jehož členové se rozhodli zúčastnit paralelně hraného turnaje ASB Classic v Aucklandu, s rozdílnými spoluhráči.

Vítězem se stal polsko-brazilský pár světových jedniček Łukasz Kubot a Marcelo Melo, který ve finále zdolal německo-srbskou dvojici Jan-Lennard Struff a Viktor Troicki po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali devátou společnou trofej. Kubot vybojoval dvacátý první deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Mela to bylo dvacáté deváté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (vítězové)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (semifinále)
  Feliciano López /  Marc López (1. kolo)
  Rohan Bopanna /  Édouard Roger-Vasselin (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Sydney International 2018